Уг — река в  и Украине, в пределах Великоберезнянского района Закарпатской области. Правый приток Ужа (бассейн Тисы).

Описание 
 Площадь водосборного бассейна — 195 км². Уклон реки 20 м/км. Долина V-образная, шириной 30-60 м в низовьях до 200 м. Пойма прерывистая. Русло извилистое, шириной 2-3 м, есть порожистые участки.

Расположение 
Берёт начало на территории Словакии, на южных склонах главного (водораздельного) хребта Восточных Бещад. Течет преимущественно на юго-восток. Впадает в Ужа на юго-западной окраине села Загорб.

Притоки: Быстрый Поток, Соколов, Гусаров (левые) Тихий, Чёрный Поток (правые).

 В верховьях река носит название — Стужицкий.

Литература 
 
 

Бассейн Ужа (приток Лаборца)
Реки Словакии
Реки Закарпатской области
Пограничные реки